Elasmaria — клада растительноядных орнитоподовых динозавров из мела Южной Америки и Антарктиды. Группу ввели в систематику Хорхе Кальво и его коллеги в 2007 году. Elasmaria определяется, как Talenkauen santacrucensis, Macrogryphosaurus gondwanicus, их последний общий предок и все его потомки. Название клады переводится с греческого как «тонкая пластина».

История исследования 
Описанный в 2007 году орнитопод Macrogryphosaurus из Южной Америки демонстрирует наличие необычных пластин на грудной клетке. Орнитоподы с подобным признаком являются большой редкостью. Эти пластины были также обнаружены у североамериканского Thescelosaurus и южноамериканского Talenkauen. Macrogryphosaurus и Talenkauen обладают двумя общими признаками, благодаря чему они образуют кладу.

Описание 
Elasmaria — это большие базальные эуигуанодонты. Монофилию Elasmaria поддерживают две однозначные синапоморфии: хорошо развитые эпипофизы на третьем шейном позвонке и наличие тонких окостеневших пластин на грудной клетке.

Филогения 
При проведении филогенетического анализа Кальво и коллегами в 2007 году, основывавшегося на исследовании Новаса и коллег 2004 года, для определения положения орнитопода Macrogryphosaurus с использованием 50 признаков для 14 таксонов, обнаружилось, что Macrogryphosaurus образует с Talenkauen монофилетическую кладу. Эту кладу Кальво и коллеги назвали Elasmaria.

Кладограмма на основе анализа Кальво и коллег, 2007 год:

Для определения филогенетического положения Morrosaurus Розадилла и коллеги в 2015 году провели анализ на основе модифицированной Диего Полом и коллегами в 2011 году матрицы признаков Butler и коллег, 2009 год, содержавшей 230 признаков для 52 таксонов. В матрицу было добавлено 5 новых таксонов и 9 новых признаков. В результате клада Elasmaria значительно расширилась. Теперь она включала гаспаринизавру и сестринскую неразрешимую кладу южноамериканских и антарктических негадрозавровых орнитоподов. Причиной политомии может быть неполнота сведений о таксонах. Elasmaria в анализе поддерживается тремя синапоморфиями: хорошо развитый эпипофиз на третьем шейном позвонке; почти треугольные шевроны; латеральный край большого вертела бедренной кости имеет сильно поперечно сжатый передний край. Клада Elasmaria за исключением гаспаринизавров поддерживается следующими синапоморфиями: рудиментарный дельтопекторальный гребень плечевой кости; сильно наклонённое в латеральном направлении тело плечевой кости; межрёберные окаменевшие пластины.

Кладограмма на основе анализа Rozadilla и коллег:

Примечания 

Iguanodontia